Klemm est le nom d’une entreprise allemande de construction aéronautique fondée par Hanns Klemm en 1926.

Patronyme 

 Barbara Klemm (née en 1939), photographe allemande ;
 Eduard Klemm (1838-1926), homme politique allemand ;
 Friedrich Klemm (1904-1983), archiviste allemand ;
 Gustav Klemm (1802–1967), historien et bibliothécaire allemand ;
 Gerhard Klemm (1928-2011), pasteur évangélique pentecôtiste allemand ;
 Hanns Klemm (1855–1961), ingénieur et entrepreneur allemand ;
 Jon Klemm (né en 1970), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Wilhelm Klemm (1881–1968), poète allemand.

Voir aussi 
 
 

Homonymie